Župnija Sv. Rupert je lahko:

 Župnija Sv. Rupert nad Laškim, Škofija Celje
 Župnija Sv. Rupert v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Šentrupert, Škofija Novo mesto